Stefan Legein (né le  à Oakville, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Il participe avec l'équipe LHO au Défi ADT Canada-Russie en 2007.

En , il prend sa retraite du hockey, cependant, il revient sur sa décision en décembre de cette même année.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005 || Icehawks de Milton || LHJPO ||26 ||7 ||12 ||19 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2004-2005 || IceDogs de Mississauga || LHO ||49 ||3 ||5 ||8 ||37 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2005-2006 || IceDogs de Mississauga || LHO ||59 ||7 ||9 ||16 ||101 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007 || IceDogs de Mississauga || LHO ||64 ||43 ||32 ||75 ||115 ||5 ||3 ||2 ||5 ||0 
|-
| 2007-2008 || IceDogs de Niagara || LHO ||30 ||24 ||13 ||37 ||80 ||10 ||7 ||11 ||18 ||28
|-
| 2007-2008 || Crunch de Syracuse || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2008-2009 || Crunch de Syracuse || LAH ||26 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || Crunch de Syracuse || LAH ||6 ||2 ||1 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010 ||Phantoms de l'Adirondack || LAH || 71|| 24|| 10|| 34|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Road Warriors de Greenville || ECHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2010-2011 || Phantoms de l'Adirondack || LAH ||41 ||5 ||12 ||17 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2011-2012 || Monarchs de Manchester || LAH ||63 ||14 ||11 ||25 ||44 ||4 || 2|| 0|| 2|| 15 
|-
| 2012-2013 || Monarchs de Manchester || LAH || 51|| 5|| 12|| 17|| 32|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 || Marlies de Toronto || LAH || 7|| 3|| 0|| 3|| 8|| -|| -||- || -|| -
|-
| 2013-2014 || VIK Västerås HK || Allsvenskan || 22|| 5|| 4|| 9|| 33|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || Heilbronner Falken || DEL2 || 16|| 3||4||7 || 32|| 8|| 4|| 4||8 ||16
|-
| 2015-2016 || Monarchs de Manchester || ECHL || 38|| 8|| 13|| 21|| 53|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Oilers de Tulsa|| ECHL|| 11|| 0|| 2|| 2|| 14|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en novembre 1988
Naissance à Oakville (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Joueur des IceDogs de Mississauga
Joueur des IceDogs de Niagara
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur des Road Warriors de Greenville
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du VIK Västerås HK
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Heilbronner Falken
Joueur des Monarchs de Manchester (ECHL)